Крис Камполи (; 9 июля 1984, Миссиссога, Онтарио) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ 2004 года был выбран в 7 раунде под общим 227 номером командой «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2000-01  Erie Otters                 OHL    52    1    9   10   47  15   0   0   0   4
2001-02  Erie Otters                 OHL    68    2   24   26  117  20   0   5   5  18
2002-03  Erie Otters                 OHL    60    8   40   48   82  --  --  --  --  --
2003-04  Erie Otters                 OHL    67   20   46   66   66   8   0   6   6  16
2004-05  Bridgeport Sound Tigers     AHL    79   15   34   49   78  --  --  --  --  --
2005-06  New York Islanders          NHL    80    9   25   34   46  --  --  --  --  --
2006-07  Bridgeport Sound Tigers     AHL    15    3    3    6    8
2006-07  New York Islanders          NHL    29    1    8    9   15
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        109   10   33   43   61

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1984 году
Родившиеся 9 июля
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Эри Оттерз»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки ХК «Биль»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК ХВ71